Aqmola, eller Akmola kan syfta på:

Aqmola kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Aqmola (provins), oblyst, 
 Aqmola – namnet på huvudstaden i Kazakstan före 1997, se Astana 

Robotskapade Kazakstanförgreningar